Moscow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moscow Township (Iowa)
 Moscow Township (Michigan)
 Moscow Township (Minnesota)
 Moscow Township (North Dakota)